Billie är ett engelskspråkigt namn, som bärs av bland andra:

 Billie Holiday, artist
 Billie Jean King, tennisspelare
 Billie Piper, artist

Övrigt 
 Billie Jean, låt av Michael Jackson.

Kvinnonamn